

Населені пункти та їхні частини
 Вікторув — село в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Вікторув — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Вікторув — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Вікторув — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Вікторув — село в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Вікторув — частина села Ценжке в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Вікторув — частина села Матеушев у гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Вікторув — частина села Скшинка в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Вікторув — колонія в гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Вікторув — колонія в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Вікторув — осада в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства

Примітки